Eleonore bzw. Eleonora ist
 ein weiblicher Vorname, siehe Eleonore
 (354) Eleonora, Asteroid des Hauptgürtels
 Eleonora, Erzählung von Edgar Allan Poe
 Eleonore (Film), ein spanischer Film aus dem Jahr 1975
 Haus Eleonore in Darmstadt.
 Eleonora Stolln im Erzgebirge
 Vier Ouvertüren zu Beethovens Oper Fidelio, bezeichnet als „Leonoren-Ouvertüre I bis IV“

Schiffsname
 Eleonore (Schiff), Handelsschiff des Unternehmens C. Woermann
 Eleonora (Schiff, 2000), eine Segelyacht

Siehe auch:
 Leonora